Anne Lévy, née le  à Berne, est une gestionnaire suisse et directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en Suisse depuis 2020.

Biographie 
Anne Lévy a grandi à Berne. À l'âge de , elle s'installe à Bâle, où son père Philippe Lévy devient directeur général de la Foire suisse des échantillons. Elle a obtenu son baccalauréat avec la Matura Typus Bab. À l'Université de Lausanne, Anne Lévy a terminé ses études en sciences politiques. Elle est également titulaire d'un MBA de l'Université de Fribourg en gestion des organisations à but non lucratif.

Après ses études, Anne Lévy a travaillé comme spécialiste des questions de drogue pour la ville de Berne. En 2001, elle a pris la direction de la plateforme de coordination et de services sur les addictions à l'Office fédéral de la santé publique, puis la direction de l'unité spécialisée sur les addictions et le sida de 2003 à 2004. Elle a ensuite dirigé la section Alcool et tabac à l'Office fédéral de la santé publique jusqu'en 2009. Enfin, en 2009, elle devient chef de la division Protection de la santé au Département de la santé de Bâle-Ville, avant de devenir, en 2015, CEO des Cliniques psychiatriques universitaires de Bâle. Après cinq ans de service, le Conseil fédéral l'a élue nouvelle directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Elle a pris ses fonctions le .

En outre, Anne Lévy était également actif en tant que conférencier : De 2015 à 2019, en tant que coresponsable du module Politique sanitaire et sociale, ainsi que chargé de cours sur la politique de santé dans le cadre de la formation professionnelle et continue de Zofingue et de l'école technique supérieure de podologie. De 2008 à 2019, elle a également été chargée de cours dans le module de politique de santé du Master en santé publique des universités de Bâle, Berne et Zurich.

Anne Lévy a également occupé plusieurs postes honorifiques : de 2014 à 2019, elle a par exemple été présidente du conseil de fondation d'Addiction Suisse ainsi que membre du conseil d'administration du New Israel Fund Switzerland. De 2014 à 2019, elle a été membre du conseil d'administration de la Fondation Goldschmidt Jacobson. Parallèlement, elle a été membre du conseil d'administration de OdA Santé beider Basel de 2017 à 2020. De même, Anne Lévy a été membre du conseil d'administration de la Communauté israélite de BâleIGB de 2018 à 2020. Enfin, elle a été membre du sous-comité Santé mentale de l'Association européenne des gestionnaires d'hôpitaux AEMH de 2019 à 2020 et membre du conseil d'administration et vice-présidente de l'Association des hôpitaux de la Suisse du Nord-Ouest VNS.

Anne Lévy vit à Berne avec son mari.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Naissance en mai 1971